Демидовский столп — название ряда памятников.

 Демидовский столп в Барнауле.
 Демидовский столп в Ярославле.